Die Virslīga 1995 war die vierte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 16. April 1995 und endete am 31. Oktober 1995.

Titelverteidiger Skonto Riga wurde zum vierten Mal in Folge lettischer Meister.

Modus 
Die Liga wurde mit zehn Mannschaften ausgetragen. Diese spielten zunächst in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft zunächst 18 Spiele.

Nach Ablauf dieser Phase wurde die Liga in zwei Gruppen mit den sechs besten bzw. vier schlechteren Mannschaften unterteilt. Die Teams der jeweiligen Gruppe spielte wieder zweimal gegeneinander. Der Tabellenerste der Meisterrunde wurde lettischer Meister. Der Tabellenletzte stieg in die 1. līga ab.

Vereine 
 FK Vidus Riga → FK Amstrig Riga
 FK Auseklis Daugavpils → Vilan-D Daugavpils
 DAG Riga + FK Liepāja → DAG Liepāja
 Interskonto Riga → Skonto/Metāls Riga

1. Runde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

2. Runde

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Torschützenliste

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

 
1995
Fußballsaison 1995